

Маршичі () — поселення в общині Рибниця.
 Маршичі () — поселення в общині Копер.